Марк Филипусис је освојио турнир. У финалу је победио Карлоса Моју резултатом 5-7, 6-4, 6-4, 4-6, 6-2.

Носиоци

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе
Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Тенис 1999.